Geografia:
 Orient, lloc d'on surt el Sol.
 Extrem Orient, l'est de l'Àsia.
 Orient Pròxim, part de l'Orient que està més a prop d'Europa.
 Orient (Bunyola), poble entre Alaró i Bunyola, Mallorca.
 Orient (Dakota del Sud)
 Orient (Illinois)
 Orient (Iowa)
 Orient (Maine)
 Orient (Nova York)
 Orient (Ohio)
 East Lake-Orient Park, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 República de l'Extrem Orient, estat sobirà que va existir del 1920 al 1922 a la part oriental de Sibèria.
 Districte Federal de l'Extrem Orient, districte federal de Rússia.
 Francmaçoneria:
 Grand Orient de Belgique, obediència maçònica nacional belga.
 Gran Orient de Catalunya, obediència maçònica regular amb implantació a tot Catalunya.
 Gran Orient Espanyol, obediència històrica de lògies maçòniques a Espanya.
 Gran Orient Nacional d'Espanya, obediència maçónica històrica espanyola.
 Grand Orient de France, obediència maçònica anomenada liberal, o adogmàtica.